Lustrum - termo que denominava o mandato de cinco anos dos censores romanos e que deu origem ao termo "lustro" em português, sinônimo de "quinquênio".
 Lustre - propriedade dos minerais
 Lustro (álbum) - álbum da banda portuguesa Clã.
 Quinquênio - período de tempo igual a 5 anos, metade de uma década.

Desambiguação